Földrajzi helyek
 Page (Arizona)
 Page (Észak-Dakota)
 Page (Idaho)
 Page (Indiana)
 Page (Minnesota)
 Page (Nebraska)
 Page (New York)
 Page (Nyugat-Virginia)
 Page (Oklahoma)
 Page (Új-Mexikó)
 Page (Virginia)
 Page (Washington)
 Page (Ausztráliai fővárosi terület)
Személyek
 Elliot (korábban:Ellen) Page (1987), kanadai színész 
 Jimmy Page (1944), brit rockgitáros
 Larry Page (1973), amerikai informatikus, vállalkozó
 Tommy Page (1970—2017), amerikai énekes, dalszerző